Il toponimo Segarcea può riferirsi a diverse località della Romania:
Segarcea, città del distretto di Dolj
Segarcea-Vale, comune del distretto di Teleorman